Franciaország
Payzac, település Ardèche megyében
Payzac, település Dordogne megyében